PCV, Pcv och pcv kan stå för:

Fordon 
 PCV-ventil, se Vevhusventilation

Geografi 
 IATA-koden PCV, se Punta Chivato Airport

Medicinskt 
 Packed cell volume, se Erytrocytvolymfraktion
 pcV eller pc-V, se Fenoximetylpenicillin
 Personcentrerad vård
 Pneumokockkonjugatvaccin, se Hjärnhinneinflammation 
 Polycythemia vera